Лотон има више значења:
 Лотон (Ајова)
 Лотон (Мичиген)
 Лотон (Оклахома)
 Лотон (Северна Дакота)